

Янкова — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Янкова — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Янкова — село в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства